Mužská čtyřhra v hale na Letních olympijských hrách 1912 probíhala ve stockholmském areálu Östermalms IP. Soutěž se konala v období od 6. do 11. května 1912 na krytých dvorcích s dřevěnou palubovkou. Nastoupilo do ni šestnáct tenistů ze tří zemí. Hrálo se na tři vítězné sety.

Olympijský turnaj 
Obhájcem zlatého kovu z londýnské halové soutěže byl britský pár Herbert Barrett a Arthur Gore, kteří v semifinále prohráli pětisetovou bitvu a, po porážce v duelu o bronz, skončili bez medaile.

Halový tenisový turnaj představoval druhý a poslední ročník této události. O necelé dva měsíce později proběhla na stockholmské olympiádě standardní čtyřhra pod otevřeným nebem.

Olympijské vítězství vybojoval francouzský pár Maurice Germot a André Gobert, jehož členové ve finále zdolali švédské reprezentanty Carla Kempeho s Gunnarem Setterwallem po čtyřsetovém průběhu. Zápas o bronzovou medaili vyhrála britská dvojice Alfred Beamish a Charles Dixon, když přehrála krajany Barretta s Gorem v pěti sadách.

Gunnar Setterwall tak v deblových soutěžích navázal, jako jediný tenista, na bronzový medailový zisk z Londýnských her 1908.

Pavouk 

{{Pavouk 16-5-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále o zlatou medaili

| team-width=190

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=
| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=9
| RD1-score05-2=11
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= 
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=9
| RD1-score06-3=2
| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= 
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=8
| RD1-score10-4=2
| RD1-score10-5=3
| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=
| RD1-score11-2=
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=
| RD1-score12-2=
| RD1-score12-3=
| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=
| RD1-score13-2=
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=         volný los
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=8
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=6
| RD2-seed05=
| RD2-team05={{nowrap|
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03=
| RD3-team03={{nowrap|
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=6
| RD3-seed04=
| RD3-team04= 
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=1
| RD3-score04-4=4
| RD3-score04-5=3

| RD4-seed01=
| RD4-team01=

Zápas o bronzovou medaili

Odkazy

Reference

Literatura 
 

Tenis na Letních olympijských hrách 1912